Portersville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Portersville (Alabama)
 Portersville (Indiana)
 Portersville (Ohio)
 Portersville (Pennsylvania)
 Portersville (West Virginia)